Tribunal Penal Internacional
 Triosa fosfat isomerasa
 Turbo Propulsion International